Springville kan syfta på:

Springville, Alabama
Springville, Iowa
Springville, Kalifornien
Springville, New York
Springville, Utah
Springville, Wisconsin